Preliminariile UEFA Europa League 2015-2016 au început pe 30 iunie 2015 și se vor încheia pe 27 august 2015. Un număr de 157 de echipe vor participa în faza preliminară și runda play-off pentru a decide 22 din cele 48 de locuri din faza grupelor UEFA Europa League 2015-2016.

Toate orele de mai jos sunt în CEST (UTC+2).

Datele rundelor și tragerilor la sorți
Toate tragerile la sorți au loc la sediul UEFA din Nyon, Elveția.

Meciurile pot fi, de asemenea, jucate în zile de marți și miercuri, în loc tradiționala zi de joi, din cauza conflictelor de programare.

Echipele
Un total de 157 de echipe sunt implicate în faza preliminară și runda play-off (inclusiv 15 pierdante din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, care se alătură în runda play-off). Cele 22 de învingătoare din runda play-off avansează în faza grupelor pentru a se alătura altor 16 echipe calificate automat și 10 pierdante din Runda play-off a Ligii Campionilor.

Mai jos sunt prezentate echipele participante (cu coeficienții lor UEFA de club pentru 2015), grupate după runda de debut.

Note

Primul tur preliminar

Distribuție
Un total de 102 echipe joacă în primul tur preliminar. Tragerea la sorți a avut loc pe 22 iunie 2015. (Note: The numbers for each team were pre-assigned by UEFA so that the draw could be held in one run for all groups with ten teams and another run for the group with twelve teams.)

Meciuri
Meciurile din prima manșă s-au jucat pe 30 iunie și 2 iulie, iar cele din manșa secundă pe 7 și 9 iulie 2015.

|}

Note

Prima manșă

Manșa secundă

Shamrock Rovers a câștigat cu 3–0 la general.

Kairat a câștigat cu 4–1 la general.

Dacia Chișinău a câștigat cu 5–1 la general.

Debrecen a câștigat cu 3–2 la general.

Kukësi a câștigat cu 2–0 la general.

Gabala a câștigat cu 3–2 la general.

Elfsborg a câștigat cu 7–2 la general.

Spartaks Jūrmala a câștigat cu 3–1 la general.

Nõmme Kalju a câștigat cu 1–0 la general.

Omonia a câștigat cu 2–1 la general.

1–1 la general. Inter Baku a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

2–2 la general. UCD a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

Birkirkara a câștigat cu 3–1 la general.

Botoșani a câștigat cu 4–2 la general.

Shakhtyor Soligorsk a câștigat cu 5–1 la general.

Odd a câștigat cu 3–0 la general.

Rosenborg a câștigat cu 2–0 la general.

Beroe Stara Zagora a câștigat cu 5–1 la general.

Beitar Jerusalem a câștigat cu 2–1 la general.

Hajduk Split a câștigat cu 7–3 la general.

Apollon Limassol a câștigat cu 4–0 la general.

AIK a câștigat cu 6–2 la general.

Slovan Bratislava a câștigat cu 9–0 la general.

Randers a câștigat cu 4–0 la general.

West Ham United a câștigat cu 4–0 la general.

Shirak a câștigat cu 3–2 la general.

Žilina a câștigat cu 7–1 la general.

Lokomotiva a câștigat cu 5–3 la general.

3–3 la general. Jelgava a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

Vaduz a câștigat cu 10–1 la general.

Differdange 03 a câștigat cu 4–3 la general.

Linfield a câștigat cu 5–4 la general.

Rabotnički a câștigat cu 2–1 la general.

Strømsgodset a câștigat cu 4–1 la general.

Śląsk Wrocław a câștigat cu 4–1 la general.

1–1 la general. Spartak Trnava a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

Koper a câștigat cu 3–2 la general.

Brøndby a câștigat cu 11–0 la general.

Vojvodina a câștigat cu 3–1 la general.

Jagiellonia Białystok a câștigat cu 9–0 la general.

Ferencváros a câștigat cu 5–2 la general.

Čukarički a câștigat cu 1–0 la general.

3–3 la general. Mladost Podgorica a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

2–2 la general. Alashkert a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

Newtown a câștigat cu 4–2 la general.

1–1 la general. Aberdeen a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

Skonto a câștigat cu 4–1 la general.

Trakai a câștigat cu 7–1 la general.

FH a câștigat cu 2–0 la general.

Željezničar a câștigat cu 3–0 la general.

KR a câștigat cu 3–2 la general.

Turul doi preliminar

Distribuție
Un număr de 66 de echipe au jucat în turul doi preliminar: 15 echipe care au intrat în această rundă și 51 de câștigătoare din primul tur preliminar. The draw was held on 22 June 2015. (Note: The numbers for each team were pre-assigned by UEFA so that the draw could be held in one run for all groups with 10 teams and another run for all groups with 12 teams.)

Note

Meciuri
Meciurile din prima manșă s-au jucat pe 16 iulie, iar cele din manșa secundă pe 21 și 23 iulie 2015.

|}

Prima manșă

Manșa secundă

Elfsborg a câștigat cu 1–0 la general.

AIK a câștigat cu 4–0 la general.

Kairat a câștigat cu 4–2 la general.

Dinamo Minsk a câștigat cu 5–1 la general.

Debrecen a câștigat cu 11–4 la general.

Željezničar a câștigat cu 3–0 la general.

Vaduz a câștigat cu 5–1 la general.

Vojvodina a câștigat cu 4–1 la general.

Omonia a câștigat cu 1–0 la general.

Gabala a câștigat cu 2–1 la general.

Inter Baku a câștigat cu 4–3 la general.

PAOK a câștigat cu 7–2 la general.

Slovan Bratislava a câștigat cu 6–1 la general.

Brøndby a câștigat cu 1–0 la general.

Rosenborg a câștigat cu 4–0 la general.

Legia Varșovia a câștigat cu 4–0 la general.

Odd a câștigat cu 4–1 la general.

Trabzonspor a câștigat cu 3–1 la general.

Charleroi a câștigat cu 9–2 la general.

2–2 la general. Strømsgodset a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

Apollon Limassol a câștigat cu 4–0 la general.

Hajduk Split a câștigat cu 6–4 la general.

IFK Göteborg a câștigat cu 2–0 la general.

Žilina a câștigat cu 6–3 la general.

Thun a câștigat cu 3–2 la general.

Copenhagen a câștigat cu 5–1 la general.

Rabotnički a câștigat cu 2–1 la general.

Astra Giurgiu a câștigat cu 1–0 la general.

Kukësi a câștigat cu 4–3 la general.

Wolfsberger AC a câștigat cu 3–0 la general.

Aberdeen a câștigat cu 5–2 la general.

1–1 la general. West Ham United a câștigat cu 5–3 on penalties.

Spartak Trnava a câștigat cu 5–2 la general.

Turul trei preliminar

Distribuție
Un total de 58 de echipe au jucat în turul trei preliminar: 25 de echipe care au intrat în această rundă și 33 de câștigătoare din turul doi preliminar. Tragerea la sorți a avut loc pe 17 iulie 2015. (Note: The numbers for each team were pre-assigned by UEFA so that the draw could be held in one run for the group with 10 teams and another run for all groups with 12 teams.)

Note

Meciuri
Meciurile din prima manșă s-au jucat pe 29 și 30 iulie, iar cele din manșa secundă pe 6 august 2015.

|}

Note

Prima manșă

UEFA awarded Legia Varșovia with a 3–0 win against Kukësi after a Legia Varșovia player was hit in the head by an object thrown from the crowd. The original match was abandoned in the 52nd minute with a 2–1 lead for Legia Varșovia.

Manșa secundă

Rubin Kazan a câștigat cu 4–3 la general.

Gabala a câștigat cu 2–1 la general.

Athletic Bilbao a câștigat cu 2–0 la general.

2–2 la general. Brøndby a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

3–3 la general. Žilina a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

AZ a câștigat cu 4–1 la general.

Rosenborg a câștigat cu 6–3 la general.

Belenenses a câștigat cu 2–1 la general.

Odd a câștigat cu 3–2 la general.

Slovan Liberec a câștigat cu 5–1 la general.

Rabotnički a câștigat cu 2–1 la general.

Hajduk Split a câștigat cu 4–0 la general.

Dinamo Minsk a câștigat cu 2–1 la general.

Bordeaux a câștigat cu 4–0 la general.

2–2 la general. Thun a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

3–3 la general. Jablonec a câștigat datorită golurilor marcate în deplasare.

Saint-Étienne a câștigat cu 4–2 la general.

Zorya Luhansk a câștigat cu 5–0 la general.

Southampton a câștigat cu 5–0 la general.

Atromitos a câștigat cu 4–1 la general.

Standard Liège a câștigat cu 3–1 la general.

Astra Giurgiu a câștigat cu 4–3 la general.

PAOK a câștigat cu 2–1 la general.

Krasnodar a câștigat cu 5–3 la general.

Borussia Dortmund a câștigat cu 6–0 la general.

Kairat a câștigat cu 3–2 la general.

Vojvodina a câștigat cu 4–2 la general.

Legia Varșovia a câștigat cu 4–0 la general.

Rheindorf Altach a câștigat cu 6–2 la general.

Runda play-off

Distribuție
Un total de 44 de echipe joacă în runda play-off: cele 29 de câștigătoare din turul trei preliminar și cele 15 pierdante din turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Tragerea la sorți a avut loc pe 7 august 2015. (Notă: numerele pentru fiecare echipă au fost atribuite din timp de UEFA, astfel încât să fie posibil de realizat tragerea la sorți pentru toate grupele de 10 echipe și apoi pentru toate grupele de 12 echipe.)

Note

Meciuri
Meciurile din prima manșă s-au jucat pe 20 august, iar cele din manșa secundă pe 27 august 2015.

|}

Note

Prima manșă

Manșa secundă

2–2 la general. Bordeaux a câștigat cu on away goals.

Ajax a câștigat cu 1–0 la general.

Qarabağ a câștigat cu 4–0 la general.

Rubin Kazan a câștigat cu 2–1 la general.

Lech Poznań a câștigat cu 4–0 la general.

Krasnodar a câștigat cu 5–1 la general.

Saint-Étienne a câștigat cu 2–1 la general.

Sparta Prague a câștigat cu 6–4 la general.

Rosenborg a câștigat cu 3–1 la general.

PAOK a câștigat cu 6–1 la general.

Slovan Liberec a câștigat cu 2–0 la general.

Fenerbahçe a câștigat cu 4–0 la general.

2–2 la general. Gabala a câștigat cu on away goals.

AZ a câștigat cu 4–3 la general.

Viktoria Plzeň a câștigat cu 5–0 la general.

3–3 la general. Molde a câștigat cu on away goals.

2–2 la general. Dinamo Minsk a câștigat cu 3–2 on penalties.

Borussia Dortmund a câștigat cu 11–5 la general.

3–3 la general. Athletic Bilbao a câștigat cu on away goals.

Midtjylland a câștigat cu 2–1 la general.

Legia Varșovia a câștigat cu 4–2 la general.

Belenenses a câștigat cu 1–0 la general.

Topul marcatorilor
În cele 270 de meciuri din preliminariile UEFA Europa League 2015-2016 s-au marcat 693 de goluri, cu o medie de 2,57 goluri per meci.

Note

Referințe

Legături externe
UEFA Europa League (official website)

1